

Persone

Famiglia Falck 
 Georges Henri Falck (1802-1885) – imprenditore franco-italiano, capostipite della famiglia industriale Falck
 Enrico Falck (1828-1878) – imprenditore franco-italiano
 Giorgio Enrico Falck (1866-1947) – imprenditore e senatore del Regno d'Italia
 Enrico Falck (1899-1953) – imprenditore e senatore della Repubblica
 Alberto Falck (1938-2003) – imprenditore italiano
 Giovanni Falck (1900-1972) – imprenditore italiano
 Giorgio Falck (1938-2004) – imprenditore e velista italiano
 Bruno Falck (1902-93) – imprenditore italiano

Altre persone 
 Åke Falck - regista e attore svedese
 Anton Reinhard Falck (1777-1832) – politico olandese del XIX secolo
 Hildegard Falck (1949-) – atleta tedesco-occidentale
Peter Falck (1468-1519) – politico, diplomatico ed erudito svizzero

Architettura 
 Palazzo Falck – edificio neorinascimentale del 1900 a Lecco

Geografia 
 Falck – comune francese del dipartimento della Mosella

Industria 
 Falck – azienda siderurgica italiana fondata nel 1906 a Sesto San Giovanni da Giorgio Enrico Falck
 Villaggio Falck – villaggio industriale per operai, pertinenza della citata azienda
 Falck Renewables – azienda italiana fondata nel 2002 a Milano dal gruppo Falck e attiva nelle energie rinnovabili
 Falck A/S – azienda danese fondata nel 1906 a Copenhagen attiva nel settore dei servizi di prevenzione antincendio e sicurezza stradale

Sport 
 Gruppo Sportivo Falck – club calcistico italiano di Sesto San Giovanni, già dopolavoro sportivo delle acciaierie Falck, scioltosi nel 1952
 Falck Arcore Calcio – club calcistico italiano di Arcore (Milano) scioltosi nel 1966
 Associazione Calcio Falck Vobarno – club calcistico italiano di Vobarno (Brescia), associato alle acciaierie Falck e scioltosi nel 1981

Pagine correlate 
Falk